Денисковичское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Злынковского района Брянской области. Административный центр — село Денисковичи.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенного Денисковичского и Лысывского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Злынковского района
Сельские поселения Брянской области